Алекса́ндр Андре́евич Во́лков (1736—1788) — русский герольдмейстер, драматург, переводчик и масон из рода Волковых.

Биография 
Родился в семье потомственного дворянина Ярославской губернии, по матери состоял в родстве с графом А. И. Ушаковым. Получил хорошее образование. Его братьями были Алексей Андреевич Волков, тобольский генерал-губернатор, и Аполлон Андреевич Волков, генерал-поручик, впоследствии действительный тайный советник и сенатор; сёстры — Анна Андреевна Волкова (1748—1804), в первом браке замужем за Н. Е. Муравьевым, во втором — за князем А. В. Урусовым, и Екатерина Андреевна Волкова (1746—1820), замужем за сенатором А. А. Саблуковым.

Благодаря отцу, служившему в Семёновском полку, был зачислен на службу в этот полк (1745) и за семь лет (1747—1754) продвинулся в чинах от капрала до капитана. В 1761 году был послан курьером в Варшаву, Вену, Аугсбург и Париж. В 1762 году включён в комиссию по коронации Екатерины II.

Сближение Волкова с театральными кругами столицы в 1750—1760-е годы содействовало обращению его к переводам пьес европейских драматургов. Он перевёл комедии Ж.-Б. Мольера «Сицилианец, или Любовь-живописец» и «Мнимый больной»; Ф.-К. Дапкура «Опекун обманут, бит и доволен»; М.-А. Леграна «Новоприезжие»; Ж.-Б. Руссо «Обвороженный пояс».

Начиная с 1764—1765 года на сцене придворного театра с успехом шли одноактные комедии Волкова «Неудачное упрямство» и «Чадолюбие», представлявшие собой в значительной степени переложения мотивов из тех комедий, которые Волков переводил на русский язык. В конце 1760-х годов отошёл от активной литературной деятельности.

В мае 1765 года вышел в отставку в чине полковника и определился в статскую службу, сначала в Герольдмейстерскую контору, а позднее в Канцелярию строений государственных дорог. От канцелярии был выбран депутатом в Комиссию нового Уложения (1767). Осенью 1767 — зимой 1768 года совершил поездку за границу, остановившись проездом в Лейпциге.

В начале 1770-х годов выполнял правительственное поручение по искоренению «некоторой ереси» в Орле и Тамбове. С 1773 года — статский советник, директор Императорского фарфорового завода. В 1778 году исправлял должность герольдмейстера в департаменте Герольдии при Сенате, при нём было создано около 400 гербов для новых уездных городов. 21 мая 1779 года произведён в чин действительного статского советника.

Последние годы жил в Петербурге. В год выхода в отставку (1783) совершил поездку в Царицын для лечения целебными водами. Скончался в апреле 1788 года.

Семья 

С 1763 года был женат на Екатерине Даниловне Канищевой (1746—1816). По воспоминаниям правнука, она была женщиной богатой, имела семь тысяч душ крестьян; была модница и большая кокетка; спала в холодной комнате и в перчатках и принимала ванны из молока. При императоре Павле I часто ездила ко двору. В неё был влюблён вице-адмирал С. И. Плещеев, который, как говорили современники, был отцом её младших детей. Оставила многочисленное потомство:
 Анна Александровна (1764—1827), замужем за бригадиром Афанасием Ивановичем Игнатьевым, в 1788 году брак был расторгнут.
 Екатерина Александровна (1766—1813), замужем за генерал-поручиком М. В. Муромцевым (1737—1799).
 Пелагея Александровна (1770—1818), замужем за действительным статским советником Борщовым.
 Варвара Александровна (1771— ?), замужем за Андреем Яковлевичем Перфильевым.
 Андрей Александрович (23.11.1775— ?), крещён 24 ноября 1775 года в церкви Вознесения при восприемстве сестры Анны.
 Аполлон Александрович (20.02.1777—1838), камер-юнкер.
 Александр Александрович (1779—1833), генерал-лейтенант.
 Мария Александровна (12.01.1781—18.02.1823), крещена 13 января 1781 года в Исаакиевском соборе при восприемстве Е. А. Саблуковой; фрейлина двора (1797), замужем за сенатором П. И. Озеровым.
 Прасковья Александровна (1782— ?), фрейлина (1797), замужем за генерал-майором И. И. Миллером.
 Александра Александровна (1783— 18.12.1786)
 Елизавета Александровна (28.02.1786 — ?), крещена в Исаакиевском соборе, крестница своей сестры Варвары; в 1803 году окончила с шифром Императорское Воспитательное Общество (10-й выпуск); замужем за князем Егором Матвеевичем Баратаевым.
 Наталья Александровна (22.09.1787— ?), крещена 25 сентября 1787 года в Исаакиевском соборе, крестница своей сестры Варвары.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Александр Андреевич
Геральдисты Российской империи
Русские драматурги
Депутаты Уложенной комиссии
Действительные статские советники
Герольдмейстеры